Otávio puede referirse a:

 Otávio Henrique Passos Santos, futbolista brasileño nacido en 1994.
 Otávio Edmilson da Silva Monteiro, futbolista portugués nacido en 1995.